Sagro peut faire référence à :
 un ancien canton de Corse entre 1793 et 1973, reprenant le territoire de la piève de Brando ;
 un cap et un sémaphore du littoral de Brando, dans le Cap Corse ;
Monte Sagro, une montagne en Italie.

Homonymie de toponyme